

Persone 
 Leo Longanesi – giornalista, scrittore ed editore
 Angelo Longanesi-Cattani – pittore e decoratore
 Giovan Battista Longanesi-Cattani – scultore, pittore e illustratore
 Luigi Longanesi Cattani – militare

Altro 
 Longanesi – casa editrice
 Longanesi – vitigno